Wilhelm Michels ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Michels (NS-Funktionär) (* 1894; † nach 1950) deutscher Kulturfunktionär
 Wilhelm Michels (Pädagoge) (1904–1988), deutscher Pädagoge 
 Wilhelm Michels (Politiker) (1919–2003), deutscher Politiker (SPD), MdB